Anchor Point, ville du Canada ;
 Anchor Point, ville d'Alaska.